Sociedade Esportiva Oriental é um clube brasileiro de futebol localizado em Campina das Missões, Rio Grande do Sul. Foi fundado em 6 de outubro de 1982 no bairro Floresta, também conhecido como vila Sapa.

Ver também 
 Esporte Clube Cruzeiro (Campina das Missões)
 Sociedade Esportiva Guarani F.C.

Oriental
Esporte de Campina das Missões
Clubes de futebol fundados em 1982